Campionatul Mondial de Formula 1 din 1988 a fost cel de-al 42-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 39-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 31-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaisprezece curse, începând în Brazilia pe 3 aprilie și terminându-se în Australia pe 13 noiembrie.

Campionatul Mondial la piloți a fost câștigat de Ayrton Senna, iar Campionatul Mondial pentru constructori de McLaren-Honda. Senna și coechipierul său de la McLaren, Alain Prost, au câștigat cincisprezece din cele șaisprezece curse împreună; singura cursă pe care niciunul dintre piloți nu a câștigat-o a fost Marele Premiu al Italiei, unde pilotul de la Ferrari, Gerhard Berger, a obținut o victorie emoțională la patru săptămâni după moartea fondatorului echipei, Enzo Ferrari. Numărul de victorii al echipei McLaren a fost bătut sau egalat doar în sezoane cu mai mult de șaisprezece curse; cele 199 de puncte acumulate în campionatul la constructori au fost de peste trei ori mai multe decât ale oricărui alt constructor și a fost, de asemenea, un record până în .

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1988 al campionatului. Toate echipele au concurat cu anvelopele furnizate de Goodyear.

Calendar 
Următoarele șaisprezece Mari Premii au avut loc în 1988.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte au fost acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, s-a folosit un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final. Pentru campionatul la piloți, doar cele unsprezece cele mai bune rezultate au contribuit la Campionatul Mondial.

Note
 - În cazul în care nu s-au încheiat două tururi complete, nu s-a acordat niciun punct și cursa a fost abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți au realizat același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, s-a folosit următorul cel mai bun rezultat.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Rezultatele evenimentului non-campionat 
Sezonul 1988 a inclus, de asemenea, un singur eveniment care nu a fost luat în considerare pentru Campionatul Mondial, Formula 1 indoor trophy la Salonul Auto Bologna.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1988 în sport